Спифридат — мужское имя. Известные носители:
 Спифридат — персидский военачальник (конец V века до н. э.)
 Спифридат — военачальник (начало IV века до н. э.)
 Спифридат — персидский сатрап Ионии и Лидии (330-е годы до н. э.)